Gari hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
 Gari, tipo de vegetal encurtido japonés.

Organizaciones
 Siglas por las cuales fueron conocidos los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista.

Personas
Gari Uranga, futbolista;